KTD steht für:
 Kitadaito Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Kita-daitō, Insel der japanischen Daitō-Inseln in der Philippinensee

ktd steht für:
 Kokata (ISO-639-3-Code), Dialekt der westlichen Wüstensprache, eine der australische Sprachen

Abkürzung